El Príncipe Maximiliano María de Thurn y Taxis (en alemán: Maximilian Maria Fürst von Thurn und Taxis; 24 de junio de 1862, Dischingen - 2 de junio de 1885, Regensburg) fue el 7º Príncipe de Thurn y Taxis y Jefe de la Casa Principesca de Thurn y Taxis desde el 10 de noviembre de 1871 hasta su muerte.

Biografía

Primeros años 
Maximiliano María era el mayor de los dos hijos varones del Príncipe Heredero Maximiliano Antonio Lamoral de Thurn y Taxis y la Duquesa Elena de Baviera. Después de la muerte de su padre el 26 de junio de 1867, pasó a ser el heredero presunto a la jefatura de la Casa de Thurn y Taxis. Con la muerte de su abuelo Maximiliano Carlos, 6º Príncipe de Thurn y Taxis, el 10 de noviembre de 1871, sucedió como Príncipe de Thurn y Taxis a la edad de nueve años.

Educación 
Para prepararse para su futuro puesto, Maximiliano María recibió su educación del Barón Carl von Geyr-Schleppenburg. Maximiliano María no atendió a una escuela pública, sino que recibió lecciones privadas. Iniciándose en otoño de 1880, estudió filosofía, leyes y economía en las Universidades de Bonn, Estrasburgo y Gotinga. Desde su juventud, se vio fascinado no solo por la hípica y la caza, sino por la promoción de las artes y ciencias. Urgió a sus archivistas a establecer y escribir una historia con bases científicas de la Casa de Thurn y Taxis.

Carrera y filantropía 
Para celebrar sus logros y la asunción oficial de los negocios de gobierno de la Casa de Thurn y Taxis, Maximiliano María creó generosas fundaciones en favor de los pobres de la ciudad de Ratisbona y su región circundante, y también para la restauración de la Abadía de San Emerano.

Muerte 
Murió muy joven. Su corazón se había debilitado por la fiebre escarlata en su infancia, y sufría de graves espasmos de corazón. En 1885, murió de embolia pulmonar.

Títulos y estilos 
 24 de junio de 1862 - 26 de junio de 1867: Su Alteza Serenísima Príncipe Maximiliano María de Thurn y Taxis
 26 de junio de 1867 - 10 de noviembre de 1870: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Thurn y Taxis
 10 de noviembre de 1870 - 2 de junio de 1885: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Thurn y Taxis

Honores 
 Gran maestres de la Orden de la Perfecta Amistad
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wolfgang Behringer: Thurn und Taxis, Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen. München, Zürich 1990, ISBN 3-492-03336-9.
 Martin Dallmeier, Martha Schad: Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis, 300 Jahre Geschichte in Bildern. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1996, ISBN 3-7917-1492-9.

Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Filántropos de Alemania
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nobles de Alemania del siglo XIX